

Лична карта турнира 

1° европски тимски шаховски шампионат за жене 

Више од 35 година женски шах је чекао да буде организован 1° европски тимски шаховски шампионат за жене у Дебрецину, Мађарска. Играло се само на две табле са једном резервом. 36 тимова је узело учешће. Тим СР Југославије је као и у мушком такмичењу после првог кола елиминисан због санкција Уједињених нација, из политичких разлога. Највећи просечни рејтинг је имала Грузија, 2405 (Arakhamia, Gurieli, Kachiani), затим Русија (Демина, Прудникова, Зајцева), Украјина (Гаљамова, Литинскаја, Челушкина) и Мађарска (Mádl, Verőci, Ivánka) као и млад тим из Румуније на петој позицији.

Русија почиње лоше турнир изгубивши од Молдавије. Другог дана губи још један поен пошто је Прудникова изгубила од Ане Бенер, шахисткиње са 400 поена мањим рејтингом. Француска побеђује фаворизовану Летонију са 2 : 0, а затим и Мађарску са 1½ : ½. После два кола Украјина је имала скор од 4/4, али у трећем колу губи од Грузије, која у следећем колу побеђује и Француску. Украјина успева да се опорави после претходног пораза и побеђује Естонију са 2 : 0. У петом колу Пољска побеђује Данску са 2 : 0, а истим резултатом Русија губи од Азербејџана. Седмог такмичарског дана Грузија побеђује Естонију, а Азербејџан Чехословачку. У осмом колу Азербејџан побеђује Украјину 1½ : ½, Грузија Румунију, а Француска и Пољска побеђују са по 2 : 0. Пре последњег кола Украјина је била на челу са 12 поена, а иза ње Азербејџан и Грузија са по 11½ поена. Остале екипе су биле далеко иза и без шанси за медаљу.

Последњи дан је био права драма за освајање златне медаље. Азербејџан је играо са јаким Пољакињама и ремизирају обе своје партије. Украјина успева да победи Шпанију са 1½ : ½ и надала се да ће Израел успети да одузме бар пола поена Грузији јер би у супротном Грузија по Бухолцу освојила златну медаљу, што се ипак није догодило. Азербејџан игра нерешено са Пољском.

Златну медаљу осваја Украјина са сјајним скором Гаљамове 6½/7, која не само што је освојила екипну златну медаљу већ и појединачну за најбољу прву таблу. Такође, остварила је и сјајан рејтинг од 2689 поена. Velikhani из Азербејџана је освојила две бронзане медаље (тимску и појединачну за прву таблу) као и повећање рејтинга. Пољска, предвођена Brustman заузима четврто место и вероватно је могла и боље да се пласира да није било пораза од Украјине у шестом колу. Чехословачка завршава турнир на петом месту. Француска је шеста и резервна шахисткиња Mora је имала скор 3½/5 и побољшање рејтинга на 2370. Велико разочарење је био пласман Русије на 17-то место, домаћина Мађарске са јаким тимом на 12-то место, као и пласман Летоније 10-то место.

Турнирска табела

Појединачни резултати 

Најбоље остварени рејтинг на турниру

Спољашње везе 
 Све о турниру

Европски тимски шампионати
Шах у 1992.
Шах у Мађарској